Hoheneck heißen folgende geographischen Objekte:

 Hoheneck (Ipsheim), Ortsteil des Marktes Ipsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Hoheneck (Ludwigsburg), Stadtteil der Kreisstadt Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Hoheneck (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Hoheneck (Stollberg), Ortsteil der Stadt Stollberg/Erzgeb., Erzgebirgskreis, Sachsen
 Hoheneck (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Růžek, Ortsteil von Nová Ves, Tschechien

Bauten:
 Burg Hoheneck (Ipsheim), oberhalb von Ipsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, in Bayern
 Burg Hoheneck (Ludwigsburg), in Hoheneck in Baden-Württemberg
 Burg Hoheneck (Pforzheim), bei Pforzheim-Dillweißenstein in Baden-Württemberg
 Heimburg in Niederheimbach, im Landkreis Mainz-Bingen in Rheinland-Pfalz
 Hoheneck (Gefängnis), ein ehemaliges Frauengefängnis auf Schloss Hoheneck in Stollberg im Erzgebirgskreis, Sachsen, vormals Schloss und Burg
 Burgstall Hoheneck, eine abgegangene Burg im Isarwinkel
 Umspannwerk Hoheneck, in Ludwigsburg in Baden-Württemberg

Erhebungen:
 Hoheneck (Eisenerzer Alpen), 1382 m, Pass zwischen Reiting und Wildfeld, Obersteiermark

Hoheneck ist der Familienname folgender Personen:
Es existieren diverse Adelsgeschlechter dieses Namens, u. a.
 Hoheneck (schwäbisch-österreichisches Adelsgeschlecht), das schwäbisch-österreichische Adelsgeschlecht 
 Hoheneck (pfälzisches Adelsgeschlecht), das pfälzische Adelsgeschlecht der Freiherren von Hoheneck

Personen aus diesen Geschlechtern:
 Anselm Franz von Hoheneck (* um 1640; 1704), Domscholaster und Generalvikar im Erzbistum Mainz
 Johannes II. Nix von Hoheneck, Fürstbischof von Speyer (1459–1464)
 Johann Adam von Hoheneck († 1731), Domdekan in Worms und Stiftskapitular in Würzburg
 Johann Franz Jakob Anton von Hoheneck (1686–1758), Domdekan in Mainz
 Johann Georg Adam von Hoheneck (1669–1754), oberösterreichischer Genealoge, Historiker und Politiker
 Landolf von Hoheneck († 1247), Bischof von Worms
 Philipp Karl von Hoheneck (1735–1808), Domkantor und kurfürstlicher Geheimer Rat in Mainz
 Rudolf von Hoheneck († 1290), Erzbischof von Salzburg

Siehe auch:
 Hohneck, Hohenecke, Hohenecken
 Hohenegg, Hochenegg, Hocheck